Os Filhos da Nação é um álbum do grupo musical português de folk rock Quinta do Bill, lançado em 1994.

Faixas 
 "Os Filhos da Nação" - 3:08
 "Gualdim Pais" - 1:44
 "Senhora Maria do Olival" - 3:23
 "A Libertação" - 4:07
 "Onde Sei Viver" - 4:14
 "Basta" - 2:58
 "Menino" - 3:50
 "Mãe" - 4:45
 "Por Quem Morres Maubere" - 3:49
 "Um Barco ao Longe" - 3:57
 "Goa, Damão e Dio" - 1:54
 "Aljubarrota" (ao vivo) - 4:32

Ligações externas 
 

Álbuns de 1994
Álbuns de Quinta do Bill
Álbuns de pop rock
Álbuns de folk rock
Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns em língua portuguesa